Гольдинген:

 Гольдинген (Кулдига) — город в Латвии
 Гольдинген — коммуна в Швейцарии.